Ulsrud ist der Familienname folgender Personen:

 Inger-Lise Ulsrud (* 1963), norwegische Organistin, Kantorin und Hochschullehrerin
 Thomas Ulsrud (1971–2022), norwegischer Curler